Vind steht für:

 Vind (Herning Kommune), eine Ortschaft im Kirchspiel Vind Sogn in der Herning Kommune in Dänemark

Vind ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Emil Krag-Juel-Vind-Frijs (1817–1896), dänischer Staatsmann, siehe Christian Emil Frijs
 Ditte Vind (* 1994), dänische Handballspielerin
 Emil Vind (* 1987), dänischer Badmintonspieler
 Jørgen Vind (1593–1644), dänischer Admiral
 Marianne Vind (* 1970), dänische Gewerkschafterin und Politikerin (Socialdemokraterne), MdEP

Siehe auch:

 Wind (Begriffsklärung)
 Vint